Geirröd kan avse:

 Geirröd (jätte) – en jätte som kämpar mot Tor och Loke i nordisk mytologi 
 Geirröd (kung) –  en kungason uppfostrad av Oden